Illyria kan syfta på

 Illyria (rollfigur) – en rollfigur i TV-serien Angel 
 Illyria –  en region och ett kungadöme på västra delen av Balkanhalvön, vid Adriatiska havets östra kust, se Illyrien